Acaroceras är ett släkte av kvalster. Acaroceras ingår i familjen Microzetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Acaroceras